Ken Flach e Robert Seguso hanno battuto in finale John Fitzgerald e Anders Järryd 6–4, 2–6, 6–4, 7–6(3).

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (Campioni)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Assente
 Guy Forget /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Rick Leach /  Jim Pugh (terzo turno)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (secondo turno)
 Kelly Evernden /  Johan Kriek (quarti di finale)

 Darren Cahill /  Slobodan Živojinović (secondo turno)
 Wally Masur /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Marty Davis /  Brad Drewett (primo turno)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (quarti di finale)
 Assente
 Andy Kohlberg /  Robert Van't Hof (primo turno)
 Broderick Dyke /  Tom Nijssen (terzo turno)
 Jeremy Bates /  Peter Lundgren (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1988